Пеке́но () — португальская фамилия. Известные носители:
 Пекено, Жуан (1917—2011) — бразильский местре Капоэйры Ангола.
 Пекено, Паула (род. 1982) — бразильская волейболистка, двукратная олимпийская чемпионка.